Chosrau ist ein männlicher persischer Personenname, der von einem legendären iranischen König aus der Avesta namens Kai Chosrau stammt. Übersetzt bedeutet er Mit gutem Ansehen. Andere Varianten sind Husrav, Xusro, Xosrō, Khusro, Khosrau, Khusrau, Chusrau, Xosrau, Chosro, Khosro, Khosru, Khosrow oder Khusraw. In antiken griechischen Quellen und deren Übersetzungen kann der Name auch als C(h)osroes oder Osroes auftauchen. Auf Arabisch ist Kisra (Kisrā) und auf Türkisch Hüsrev gebräuchlich. 

Chosrau ist der Name folgender Herrscher der Parther (Arsakiden):
 Osroes I., auch bekannt als Chosroes (regierte 89–128)
 Osroes II., rebellierte gegen den König Vologaeses V.

Chosrau ist der Name folgender Herrscher der Sassaniden:
 Chosrau I. (reg. 531–579)
 Chosrau II. (reg. 590–628), genannt Chosrau Parviz; siehe auch Chosrau und Schirin
 Chosrau III. (reg. 630)
 Chosrau IV. (reg. 631–632)

Chosrau ist der Name folgender Herrscher der Arsakiden in Armenien:
 Chosroes I. 190–214/216
 Chosroes II. der Kleine
 Chosroes III.

Chosrau ist der Name folgender Herrscher der Ghaznawiden:
 Chusrau Schāh bin Bahrām Schāh (reg. 1157–1160)
 Chusrau Malik bin Chusrau Schāh (reg. 1160–1186)

Chosrau ist der Name folgender Herrscher der Rumseldschuken:
 Kai Chosrau I. (reg. 1192–1196; 1205–1210)
 Kai Chosrau II. (reg. 1237–1246)
 Kai Chosrau III. (reg. 1265–1282)

Chusrau ist der Name folgender Personen:
 Nāsir-i Chusrau, persischer Reisender, Theologe, Dichter und Philosoph
 Amir Chusrau (1253–1325), ein persischsprachiger Dichter und Musikwissenschaftler aus Indien

Siehe auch 
 Chosrawi
 Khosrow Golsorkhi
 Khosro Shakibai

Persischer Personenname